Сезон 2015/2016 годов стал для ФК «Рома» 87-м в главной итальянской футбольной лиге.

Состав команды 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Трансферы

Пришли в клуб

Лето 

579.000

Зима 

9.000.000

Ушли из клуба

Лето 

50.900.000

Зима 

18.000.000

Общие убытки:9.579.000

Общая прибыль:68.900.000

Разница:59.321.000

Соревнования

Серия А

Результаты турнира

Турнирная таблица

Кубок Италии

1/8 финала

Лига чемпионов

Групповой этап

Плей-офф

1/8 финала

Статистика

Бомбардиры

Примечания

Ссылки 
 ФК «Рома» в сезоне 2015/16 на сайте bdfutbol.com

2015/2016
Рома
Рома